Kalenga steht für:

Orte:
 Kalenga (Tansania), ein Dorf in der Region Iringa in Tansania

Personen:
 Daniel Kalenga (* 1965), sambischer Politiker, stellvertretender Minister für Landwirtschaft und Kooperativen von Sambia
 Léon Kalenga Badikebele (1956–2019), kongolesischer katholischer Erzbischof und Diplomat
 Oly Ilunga Kalenga (* 1960), kongolesischer Politiker und Gesundheitsminister
 Youri Kayembre Kalenga (* 1988), kongolesischer Boxer